Die Schwalbe, een probleemschaaktijdschrift
Schwalbe (Aalen), een Duits historisch motorfietsmerk
Schwalbe (bedrijf), een bedrijf dat binnen- en buitenbanden voor tweewielers produceert
Schwalbe (Uster), een Zwitsers historisch motorfietsmerk
Schwalbe (voetbal), een voetbalterm